Tolberto da Camino († 1187), giudice a Treviso
 Tolberto II da Camino (1177-1226), figlio di Biaquino II da Camino
 Tolberto III da Camino (1263-1317), marito di Gaia da Camino
 Tolberto IV da Camino († 1361), figlio di Rizzardo VII da Camino